Der 7,5-km-Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 13. Februar in Soldier Hollow ausgetragen. Die besten 60 Athletinnen qualifizierten sich für das Verfolgungsrennen und übernahmen ihren Rückstand hierfür aus dem Sprint.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Sprint (Frauen)
Frauenskiwettbewerb